Вале́нсія ():

Топоніми

Валенсія — місто в Іспанії, центр однойменних автономної області та провінції.
 Валенсія — область, автономна спільнота на сході Іспанії.
 Валенсія — провінція на сході Іспанії, у складі одноїменної автономної спільноти.
 Валенсія — іспанське королівство XIII — XVIII століть.
 Валенсія-де-Дон-Хуан

Валенсія (Такаріґуа) — озеро в Південній Америці на території Венесуели.
 Валенсія — місто у Венесуелі, адміністративний центр штату Карабобо.

Валенсія — місто, штат Пенсільванія
 Валенсія — переписна місцевість, штат Нью-Мексико

Див. також 
 Валенсія (прізвище)
 «Валенсія» — іспанський баскетбольний клуб з міста Валенсії.
 «Валенсія» — іспанський футбольний клуб з міста Валенсії.